La Constitution du Gabon est la loi fondamentale du Gabon. Elle a été révisée le 11 janvier 2018 pour amender la Constitution de 1991 (révisée en 2003 et 2011) qui faisait elle-même suite à celle de 1961.

Sources

Références

Bibliographie

Articles connexes 
 Droit gabonais
 Marie-Madeleine Mborantsuo

Liens externes 
 Texte de la Constitution
 
 Textes des anciennes constitutions sur Legigabon. 

Droit au Gabon
Politique au Gabon
1991 au Gabon
1991 en droit
Gabon
1991 en politique